

Patronyme 

 Darno Maffini (1908-2002), résistant italien et héros de la Libération de Paris ;
 Mary Jane Maffini (née en 1947), femme de lettres canadienne, auteure de roman policier.

Toponymes 

 Place Darno-Maffini : voie située dans le 11e arrondissement de Paris, en France.